P119 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 119, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament